Oakfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oakfield Township (Iowa)
 Oakfield Township (Michigan)